ressonància magnètica nuclear, fenomen físic.
 Imatgeria per ressonància magnètica:, tècnica d'obtenció d'imatges usada en radiologia per visualitzar l'estructura interna i el funcionament del cos.